Gran reserva puede referirse a:

 Vino gran reserva, un tipo de vino;
 Gran Reserva, una serie de televisión;
 Gran Reserva: El origen, precuela de la anterior